Prostitute – album di Toyah Willcox del 1988
 Prostitute – album degli Alphaville del 1994
 Prostitute – EP di Neuroticfish del 2002

Pagine correlate 
 Prostituzione